Le championnat du monde de snooker 1974 s'est déroulé au Belle Vue de Manchester du 16 au .

Tableau final

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1974
Snooker
Snooker 1974
Snooker
Sport en avril 1974